Bartlett puede hacer referencia a:

Toponimia 
 Bartlett (Illinois), ciudad del estado de Illinois.
 Bartlett (Iowa), ciudad del estado de Iowa.
 Bartlett (Kansas), ciudad del estado de Kansas.
 Bartlett (Nebraska), ciudad del estado de Nebraska.
 Bartlett (Nuevo Hampshire), pueblo del estado de Nuevo Hampshire.
 Bartlett (Tennessee), ciudad del estado de Tennessee.
 Bartlett (Texas), ciudad del estado de Texas.
 Municipio de Bartlett (Dakota del Norte), ciudad del estado de Dakota del Norte.
 Municipio de Bartlett (Minnesota), ciudad del estado de Minnesota.
 Municipio de Bartlett (Misuri), ciudad del estado de Misuri.

Apellido 
 Bartlett (apellido), apellido.

Miscelánea 
 Charlie Bartlett (2007), película dirigida por Jon Poll.
 La Bartlett, Facultad de Medio Ambiente Construido, en el University College de Londres.
 Método de Bartlett, utilizado para estimar la densidad espectral de potencia.